Takanobu Komiyama (Funabashi, Chiba, 3 de outubro de 1984) é um futebolista profissional japonês, defensor, milita no Kawasaki Frontale.

Referências

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Naturais de Funabashi